Бискупићи могу бити:

 Бискупићи (Пријепоље), насељено мјесто у општини Пријепоље, Република Србија
 Бискупићи (Високо), насељено мјесто у општини Високо, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ